Seyrl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Seyrl (1805–1888), österreichischer Großgrundbesitzer und Politiker
 Harald Seyrl (* 1942), österreichischer Historiker und Museumsleiter 
 Rudolf Seyrl (1840–1899), österreichischer Großgrundbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Seyerl